Гражданский и военный орден заслуг Адольфа Нассауского (Ordre d’Adolphe de Nassau) — государственная награда Великого герцогства Люксембург. Первоначально был создан Адольфом Нассауским как орден герцогства Нассау и назван в честь его тезки, Адольфа, графа Нассау-Вельбургского, единственного представителя дома Нассау, бывшего королём Германии. После аннексии герцогства Пруссией в 1866 году орден прекратил вручаться, но был возрожден в 1890 году, когда Адольф стал великим герцогом люксембургским, как государственная награда.

Критерии 
«Гражданский и военный орден заслуг Адольфа Нассауского вознаграждает, помимо глав государств, тех, кто плодотворно служит Герцогу, Дому герцога и Люксембургу, равно как и за верность Герцогу и его Дому. Также орден отмечает заслуги тех, кто достиг успеха в науках и искусствах, как жителей Люксембурга, так и иностранцев, как символ признания.»

Все степени ордена жалуются указом Герцога, скрепленным канцлером ордена. В случае иностранных граждан требуется согласие их собственного правительства.
Орден также используется в качестве дипломатического. Во Второй Мировой войне орден вручался офицерам союзников, участвовавшим в освобождения Люксембурга, однако из-за небольшого размера герцогства и отсутствия на его территории крупных военных действий, это происходило много реже, чем в случае с наградами других стран.

Принцы и принцессы люксембургские 
Статут ордена указывает, что принцы и принцессы герцогского дома обладают большим крестом с рождения, но не носят его до совершеннолетия.

Степени и знаки

Степени 
Орден имеет восемь степеней, а также два креста и три медали:
 Большой крест — звезда с короной на ленте через правое плечо и знак на левой стороне груди (военная версия имеет два скрещенных меча).
 Гранд-офицер — звезда на шейной ленте и знак на левой стороне груди.
 Командор короны — знак с короной на шейной ленте.
 Командор/Почетный крест для дам — мужчины носят знак на шейной ленте; женщины носят знак с короной (чуть меньше чем у командора с короной) на банте из ленты на левой стороне груди.
 Офицер короны — знак с короной на ленте с розеткой на левой стороне груди.
 Офицер — знак на ленте с розеткой на левой стороне груди.
 Рыцарь короны — знак с короной на ленте на левой стороне груди.
 Рыцарь — знак на ленте на левой стороне груди.
 Кресты в золоте и серебре — крест ленте на левой стороне груди.
 Медали в золоте, серебре и бронзе — медаль на ленте на левой стороне груди.

Члены могут принадлежать к военному и гражданскому отделению ордена. Великий герцог является магистром ордена.

Знаки 

 Знак ордена представляет собой золотой мальтийский крест, покрытый белой эмалью, с раздвоенными концами и золотыми жемчужинами на вершине. Центральный диск несет в центре букву «А» готическим шрифтом с имперской короной, окруженную золотым лавровым венком на голубом эмалированном фоне с девизом «Virtute» золотыми буквами. Другая сторона несет цифры «1292» (год, когда Адольф Нассауский стал королём) и «1858»(год основания ордена) на белом эмалированном фоне. Военное отделение несет также скрещенные мечи под центральным медальоном. Степени с короной несут также золотую корону над знаком.
 Звезда гражданского отделения является (для большого креста) серебряной восьмиугольной звездой или (для гранд-офицера) мальтийским крестом с серебряными лучами между лучами креста. Центральный диск тот же, что и у знака. У военного отделения под центральным медальоном также присутствуют скрещенные серебряные мечи с золотыми рукоятями.
 Крест имеет ту же форму что и знак, но не покрыт эмалью.
 Медаль круглая, с портретом Адольфа Нассауского.
 Лента муаровая темно-синяя с желтыми полосами по краям.

Примечания

Ссылки 

 Награды великого герцогства люксембургского
 Изображения знаков ордена 

Адольфа Нассау